Carl Moltke kan henvise til flere personer:

 Carl Emil Moltke (1773-1858), greve og godsejer
 Carl Moltke (1798-1866), greve, godsejer og minister
 Carl Christian Frederik Moltke (1867-1955), generalmajor
 Carl Poul Oscar Moltke (1869-1935), greve, udenrigsminister og diplomat
 Carl Adam Christian Moltke (1907-1985), greve, ordensskatmester og overpræsident i København